Pame peut être :
 Pames, peuples amérindiens du Mexique ;
 langues pames, groupe de langues amérindiennes parlées au Mexique par les Pames ;
 pame central, langue pame
 pame du Nord, langue pame
 pame du Sud, langue pame